Pandaridae är en familj av kräftdjur. Pandaridae ingår i ordningen Siphonostomatoida, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pandaridae 34 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Pandaridae